Наугорский (значения) — топоним:

 Наугорский — посёлок в Урицком районе Орловской области.
 Наугорский — микрорайон в городе Орле.

См. также 
 Нагорский